Агус:

 Агус (род. 1985) — испанский футболист, защитник клуба «Мальорка».
 Агус, Ирвинг Абрахам (1910—1984) — деятель в области еврейского образования.
 Агус Мартовардоджо (род. 1956) — индонезийский экономист и государственный деятель.
 Агус Сухартоно — индонезийский военный деятель, адмирал.